De profundis (letteralmente, dal profondo [dell'abisso] in lingua latina) può riferirsi a:

Cinema 
 De Profundis – film del 1919 diretto da Georg Jacoby
 De Profundis, anche citato come De profundis – film di animazione del 2007 diretto da Miguelanxo Prado

Letteratura 
 De profundis – lettera di Oscar Wilde.
 De profundis –  romanzo di Salvatore Satta del 1948.

Musica 
 De Profundis – composizione di Sofija Asgatovna Gubajdulina del 1978
 De Profundis – composizione di Arvo Pärt del 1980
 De Profundis – album dei Vader del 1995
 De Profundis – album degli After Crying del 1996
 De Profundis – album dei Pentacrostic del 1996
 De Profundis – album dei Professional Murder Music del 2005
 De Profundis – album di Joan Isaac del 2006
 De Profundis – brano di Richard Benson del 2015
Clamavi de Profundis - coro epic metal

Religione 
De profundis frase iniziale del Salmo 130 (129 nella numerazione greca).